Menou steht für:

 Menou, eine französische Gemeinde

Menou ist der Familienname folgender Personen:
 Augustin Roch de Menou de Charnizay (1681–1767), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von La Rochelle
 Jacques-François Menou (1750–1810), französischer Feldmarschall und Gouverneur